Tophet steht für:
 englischsprachige, aber auch in deutscher Fachliteratur anzutreffende Bezeichnung für Tofet

Sonstiges:
 Tophet Bastion, Kliff von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis